Приматоморфи (Primatomorpha) — виокремлений на основі молекулярно-генетичних досліджень, надряд ссавців плацентарних. Ними є Dermoptera і Primates, до яких відносяться Мокроносі мавпи (Lemuriformes і Lorisiformes) і Сухоносі мавпи — Tarsiiformes і Simiiformes (Широконосі мавпи і Вузьконосі мавпи).

Primatomorpha виникли від 86,2 до 90 мільйонів років тому, в пізньому крейдяному періоді, відокремившись від сестринської групи Scandentia.

Систематика

Посилання 
 Антропоґенізація  

Когорти ссавців